УЕФА Лига нација 2020/2021. је била друга сезона УЕФА Лиге нација, међународног фудбалског такмичења у којем су учествовале фудбалске репрезентације, тренутних 55 чланица УЕФА-е. Такмичење, које се одржало од септембра до новембра 2020. (у групној фази) и октобра 2021. године (финално такмичење), такође је служило као део европских квалификација за Светско првенство 2022.

Формат

Дана 24. септембра 2019, УЕФА је објавила да ће бити коришћен измењени формат за сезону 2020/21. Педесет пет репрезентација биће подељено у четири лиге, у којима ће лиге А, Б и Ц имати 16 репрезентација подељених у 4 групе, док ће лига Д садржати само 7 репрезентација подељених у 2 групе. Репрезентације су распоређене по основу ранг листе из претходне сезоне. Свака репрезентација ће играти 6 утакмица у својој групи, осим једне групе из лиге Д где ће играти 4 утакмице, (користећи Бергеров систем такмичења), играјући утакмице у септембру, октобру и новембру 2020. Овај формат тежи ка томе да за скоро све групе, репрезентације у истој групи играју своје последње утакмице у исто време. Такође, овај формат повећава број утакмица у лиги од 138 на 162, а смањује број пријатељских утакмица.

У најјачој лиги; лиги А, тимови ће се такмичити како би постали шампиони УЕФА Лиге нација. Четири победника сваке групе лиге А квалификоваће се у финално такмичење лиге нација које ће се одиграти у јуну 2021. Полуфинални парови, заједно са административним домаћим тимовима за треће место и финале, одређују се помоћу жреба. Држава домаћина биће изабрана међу четири квалификована тима у децембру 2020. 

Тимови ће се такође такмичити за промоцију или испадање у вишу или нижу лигу. У свакој лиги биће промовисано четири победника групе (осим лиге А), док ће последњи тимови из лиге А и Б испасти у нижу лигу. Док лига Ц има 4 група, а лига Д само два, две репрезентација из лиге Ц које ће испасти у нижу лигу биће одређени доигравањима у марту 2022. године. Према ранг листи, најбоље пласирани ће играти против четвртопласираног, док другопласирани ће играти против трећепласираног. Репрезентација која постигне више голова у две утакмице остаје у лиги Ц, док губитник иде у лигу Д.

Правила такмичења 
Уколико две или више екипа буду имали исти број бодова на завршетку групне фазе такмичења, примењиваће се следећи критеријум:
 Већи број освојених бодова у одиграним утакмицама између екипа које су у питању;
 Боља гол-разлика која произлази из одиграних утакмица између екипа које су у питању;
 Већи број постигнутих голова у одиграним утакмицама између екипа које су у питању;
 Већи број постигнутих голова у гостима између екипа које су у питању;
 Ако и даље, након што су примењени критеријуми од 1 до 4, тимови и даље имају исти ранг, критеријуми 1 до 4 ће се поновити искључиво за утакмице између екипа које су у питању како би се утврдила коначна ранг листа. Ако овај поступак не доводи до одлуке, примењиваће се критеријуми од 6 до 10:
 Боља гол-разлика укључујући све утакмице у групи;
 Већи број постигнутих голова укључујући све утакмице у групи;
 Већи број постигнутих голова у гостима укључујући све гостујуће утакмице у групи;
 Већи број остварених победа укључујући све утакмице у групи;
 Већи број остварених гостујућих победа укључујући све утакмице у групи;
 "Фер-плеј" (1 бод за један жути картон, 3 бода за црвени картон као последица два жута картона, 3 бода за директан црвени картон, 4 бода за жути картон након којег следи директан црвени картон);
 Позиција на УЕФА ранг листи.

Распоред такмичења

Носиоци 

Свих 55 репрезентација ће учествовати у такмичењу. Због промене формата, нико није испао у нижу лигу како је било планирано у прошлој сезони. Заједно са победницима, другопласирани у групама из лиге Ц и Д ће такође бити промовисани у вишу лигу.

Жреб за групну фазу је одржан 3. марта 2020. у 18:00 у Амстердаму, у Холандији.

Из политичких разлога, Јерменија и Азербејџан (конфликт у Нагорно-Kарабаху), као и Русија и Украјина (због руске војне интервенције у Украјини), нису могле да буду извучене у истој групи. Због временских ограничења зиме, једна група могла је да садржи највише два од следећих тимова: Норвешка, Финска, Естонија, Литванија. Због великих ограничења путовања, свака група могла је да садржи највише један од следећих парова: Андора и Казахстан, Фарска острва и Казахстан, Гибралтар и Казахстан, Гибралтар и Азербејџан.

Лига А

Група А1

Група А2

Група А3

Група А4

Завршница

Полуфинале

За 3. место

Финале

Лига Б

Група Б1

Група Б2

Група Б3

Група Б4

Лига Ц

Група Ц1

Група Ц2

Група Ц3

Група Ц4

Доигравања

Лига Д

Група Д1

Група Д2

Листа стрелаца

Стрелци лиге А 

6 голова

  Ромелу Лукаку

  Феран Торес

4 гола

  Кристијан Ериксен

  Тимо Вернер

  Килијан Мбапе

3 гола

  Дрис Мертенс
  Доменико Берарди

  Диого Жота
  Оливије Жиру

  Џорџинио Вајналдум
  Микел Ојарзабал

2 гола

  Јури Тилеманс
  Миши Батшуаји
  Мејсон Маунт
  Фил Фоден
  Лоренцо Пелегрини
  Николо Барела

  Роберт Левандовски
  Жоао Феликс
  Кристијано Роналдо
  Рубен Дијас
  Антоан Гризман
  Карим Бензема

  Мемфис Депај
  Матео Ковачић
  Никола Влашић
  Марио Гаврановић
  Ремо Фројлер
  Серхио Рамос

1 гол

  Аксел Витсел
  Жереми Доку
  Јаник Караско
  Кевин Де Бројне
  Чарлс Де Кетелаер
  Џејсон Денајер
  Един Џеко
  Смаил Превљак
  Харис Хајрадиновић
  Јонас Винд
  Роберт Сков
  Деклан Рајс
  Маркус Рашфорд
  Рахим Стерлинг
  Биркир Мар Севарсон
  Видар Орн Кјартансон
  Холмберт Фриђонсон
  Андреа Белоти
  Жоржињо
  Стефано Сенси
  Илкај Гундоган

  Кај Хаверц
  Леон Горецка
  Сане
  Матијас Гинтер
  Серж Гнабри
  Камил Глик
  Камил Грозицки
  Камил Јожвијак
  Карол Линети
  Андре Силва
  Бернардо Силва
  Жоао Кансело
  Андриј Јармоленко
  Виктор Циганков
  Олександар Зинченко
  Роман Јаремчук
  Руслан Малиновскиј
  Бенжамин Павар
  Дејо Упамекано
  Кингсле Коман

  Нголо Канте
  Тео Ернандез
  Дони ван де Бек
  Стивен Бергвајн
  Андреј Крамарић
  Бруно Петковић
  Дејан Ловрен
  Јосип Брекало
  Силван Видмер
  Харис Сеферовић
  Виктор Класон
  Дејан Кулушевски
  Маркус Берг
  Маркус Данијелсон
  Робин Квајсон
  Алваро Мората
  Ансу Фати
  Жерар Морено
  Родри
  Хосе Гаја

Аутогол

  Насер Шадли (против Данске)
  Рунар Мар Сигурјонсон (против Данске)

  Доминик Ливаковић (против Француске)
  Маркус Данијелсон (против Хрватске)

Стрелци лиге Б 

6 голова

  Ерлинг Холанд

5 голова

  Еран Захави

3 гола

  Александар Серлот

  Фредрик Јенсен

2 гола

  Адриан Грбић
  Михаел Грегорич
  Кифер Мур
  Антон Миранчук

  Артјом Дзјуба
  Александар Митровић
  Лука Јовић
  Немања Радоњић

  Кенан Караман
  Тему Пуки
  Линдон Дајкс
  Рајан Кристи

1 гол

  Алесандро Шеф
  Карим Онисиво
  Кристоф Баумгартнер
  Луис Шауб
  Марсел Сабицер
  Божидар Краев
  Димитар Илијев
  Данијел Џејмс
  Дејвид Брукс
  Неко Вилијамс
  Хари Вилсон
  Џони Вилијамс
  Илај Елмкиес
  Манор Соломон
  Шејн Дафи
  Давид Зигер
  Доминик Собослај
  Золт Калмар
  Кевин Варга
  Немања Николић
  Норберт Кењвес

  Роланд Шалај
  Гајас Захид
  Мохамед Елјунуси
  Александру Максим
  Георге Пушкаш
  Денис Алибек
  Драгош Григоре
  Ерик Бикфалви
  Вјачеслав Каравајев
  Далер Кузјајев
  Денис Черишев
  Марио Фернандес
  Магомед Оздојев
  Гавин Вајт
  Лијам Бојс
  Пади Макнер
  Џош Магенис
  Иван Шранц
  Јан Грегуш
  Марек Хамшик

  Михал Дуриш
  Роберт Мак
  Душан Влаховић
  Сергеј Милинковић-Савић
  Филип Младеновић
  Озан Туфан
  Хакан Чалханоглу
  Џенгиз Ундер
  Џенк Тосун
  Роберт Тејлор
  Робин Лод
  Борек Дочкал
  Владимир Дарида
  Владимир Цоуфал
  Зденек Ондрашек
  Јакуб Пешек
  Матеј Видра
  Михаел Крменчик
  Томаш Соучек
  Рајан Фрејзер

Аутогол

  Јоел Абу Хана (против Чешке)

  Стјуарт Далас (против Норвешке)

Стрелци лиге Ц 

4 гола

  Сокољ Цикаљеши
  Рауно Сапинен

  Харис Вучкић
  Стеван Јоветић

3 гола

  Данел Синани

2 гола

  Реј Манај
  Виталиј Лисакович
  Јевгениј Јаблонскиј
  Макс Ебонг
  Ника Качарава

  Торнике Окријашвили
  Анастасиос Бакасетас
  Абат Аимбетов
  Григорис Кастанос
  Арвидас Новиковас

  Јон Николаеску
  Езђан Алиоски
  Александар Бољевић
  Игор Ивановић

1 гол

  Максим Медведев
  Рамил Шејдајев
  Ардијан Исмајљи
  Кеиди Баре
  Алјаксандр Сашивка
  Максим Бардачов
  Максим Скавиш
  Роман Јузепчук
  Валери Казаишвили
  Квича Кваратшкелија
  Димитрис Лимниос
  Димитрис Сиовас
  Костас Фортунис
  Петрос Манталос
  Франк Ливак
  Александре Карапетјан
  Вбејмар Ангуло
  Геворг Хазарјан

  Камо Ховханисјан
  Саргис Адамјан
  Тигран Барсегјан
  Хенрих Мхитарјан
  Ховханес Хамбардзумјан
  Хорен Бајрамјан
  Ајбол Абикен
  Бактијар Зајнутдинов
  Исламбек Куат
  Серхиј Малји
  Маринос Ционис
  Пјерос Сотирију
  Бењамин Кололи
  Бернард Бериша
  Ведат Мурићи
  Лирим Кастрати
  Донатас Казлаускас

  Каролис Лаукжемис
  Модестас Воробјовас
  Едвин Муратовић
  Жерсон Родригез
  Игор Армаш
  Влатко Стојановски
  Горан Пандев
  Гјоко Зајков
  Иван Тричковски
  Илија Несторовски
  Стефан Ристовски
  Дамјан Бохар
  Јасмин Куртић
  Јосип Иличић
  Санди Ловрић
  Стефан Мугоша
  Фатос Бећирај

Аутогол

  Антон Кривоцјук (против Луксембурга)
  Мартен Куск (против Северне Македоније)

  Јоанис Кусулос (против Луксембурга)
  Вјачеслав Посмак (против Казахстана)

Стрелци лиге Д 

4 гола

  Клеминт Олсен

3 гола

  Јанис Икауниекс

2 гола

  Јирген Дегабријел

1 гол

  Марк Ребес
  Граем Ториља
  Тјај Де Бар
  Антонијс Черномордијс
  Владимирс Камешс
  Владиславс Гутковскис
  Рајмондс Кролис

  Јаник Фрик
  Николас Хазлер
  Ноах Фрик
  Андреј Агијус
  Киријан Нвоко
  Метју Гиљаумије
  Стив Борг

  Шон Димех
  Андреас Олсен
  Ари Јонсон
  Брандур Хенриксон
  Гунар Ватнхамар
  Одмар Феро

Аутогол

  Емили Гарсија (против Малте)
  Ноах Фромелт (против Гибралтара)

  Метју Гиљаумије (против Летоније)

Промене у саставу лиге у следећој сезони

Напомене

Референце

Спољашње везе 

УЕФА Лига нација
Лига нација
Лига нација